Дубрава, Доубрава, Домброва, Дибрава або Дубраве — топонім, поширений у слов'янських землях. Назва походить від давнього слов'янського слова «дуб» і зазвичай означає «дубовий гай», «діброва», «дубняк». Дуб був важливим деревом у слов'янській (та в іллірійській) міфології. Наприклад, середньовічне слов'янське поселення Дубрава згодом переросло у місто Дубровник; вид дуба, що росте у цих краях — це Quercus ilex.

Дубрава — село, Гміна Жечнюв, Ліпський повіт, Мазовецьке воєводство

Дубрава — селище, Брасовський район, Брянська область
 Дубрава — присілок, Уфимський район, Башкортостан

Дубрава — село, округ Ліптовський Мікулаш
 Дубрава — село, округ Левоча
 Дубрава — село, округ Снина

Дубрава — річка, права притока Тереблі

Дубрава — один із найбільших районів Загреба
 Дубрава — село і муніципалітет у Загребській жупанії
 Дубрава — водоймище у північній Хорватії
 Дубрава — одна з найсучасніших клінічних лікарень Хорватії
 Дубрава — гідроелектростанція на річці Драва
 Дубрава — село на півострові Пелєшац
 Дубрава — село поблизу Оміша
 Дубрава — велика жупа (область) Незалежної Держави Хорватія

Див. також 
 Гронська Дубрава
 Дибрава
 Домброва
 Дубрава-Забоцька
 Дубрава-код-Тисна
 Дубрава-Крижовлянська
 Дубрава-Пущанська
 Дубрава-Самоборська
 Дубраве
 Дубравка
 Дуброва
 Дубровка